Владимир Рубин:

 Рубин, Владимир Ильич (1924—2019) — композитор, народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Рубин, Владимир Наумович (1924—2019) — историк, почётный профессор Московского педагогического государственного университета.